Gasa (district) - een district in Bhutan
Gasa (stad) - een stad in Bhutan